Плезент Хилс има више значења:
 Плезент Хилс (Мериленд)
 Плезент Хилс (Охајо)
 Плезент Хилс (Пенсилванија)